Muß man sich gleich scheiden lassen? ist der Titel folgender Filme:

 Muß man sich gleich scheiden lassen? (1933), deutscher Film von Hans Behrendt 
 Muß man sich gleich scheiden lassen? (1953), deutscher Film von Hans Schweikart